Kloben, von Mittelhochdeutsch Holzklotz, steht für:

 Kloben (Verbindungselement), für Fenster- oder Türläden
 Kloben (Uhr), Lagerhalter im mechanischen Uhrwerk
Kloben (Jagd), jägersprachliche Bezeichnung einer Tierfalle für den Vogelfang
 Klobenverbinder, meist Quermutterbolzen zum Aneinanderziehen von Holzelementen
 Feilkloben, ein schraubstockartiges Werkzeug zum Einspannen kleiner Werkstücke
 Klappkloben, Umlenkrolle
 Reifkloben, ein zangenartiges Werkzeug zum Einspannen flacher Werkstücke
 die "Flaschen" eines Flaschenzuges, siehe Flaschenzug
 der Sattelkloben, verbindet die Sattelstütze mit dem Fahrradsattel

Kloben heißen folgende geographische Objekte:
 Kloben (Großglockner), 2938 m,  in der Glockner-Gruppe
 Kloben (Rax), 1697, Vorberg der Raxalpe

Siehe auch:
 Globen